High Voltage může být:
 High Voltage (australské album) – album kapely AC/DC, které vyšlo v roce 1975 jen v Austrálii.
 High Voltage (mezinárodní album) – album kapely AC/DC, které vyšlo v roce 1976 ve zbytku světa.
 High Voltage (píseň) – skladba skupiny AC/DC
High Voltage (kryptoměna)